Cirri, plurale di cirro, tipo di nuvola.
Cirri (biologia), parte di un essere vivente

Persone
Giovanni Battista Cirri, violoncellista, compositore ed organista italiano (XVIII-XIX secolo).
Ignazio Cirri, compositore, organista e sacerdote italiano (XVIII secolo).
Massimo Cirri, conduttore radiofonico italiano.